Karl Häser ist der Name folgender Personen:

* Karl Häser (Sänger) (1809–1887), deutscher Sänger (Bass), Schauspieler und Komponist 
 Karl Georg Häser (1777–1873), deutscher Schauspieler und Sänger (Bass) 

Siehe auch:
 Carl Haeser (1871–1939), deutscher Maler